Rock, Rock, Rock (film), Amerikaanse film uit 1956
 Rock, Rock, Rock (album), het debuutalbum van Chuck Berry uit 1956